Consell peut désigner :

Toponyme 
 Consell, commune de Majorque dans les îles Baléares en Espagne.

Institutions 
 Consell de la Generalitat Valenciana, Conseil de la Generalitat valencienne ou gouvernement valencien.
 Consell del País Valencià, Conseil du Pays valencien, ancienne institution créée en 1978 et dissoute en 1983.
 , Conseil insulaire, institution qui gouverne chacune des quatre îles principales des îles Baléares en Espagne.